Чемпиона́т Пе́рвой ли́ги Ла́твии по футбо́лу 2013 го́да () — 22-й сезон чемпионата Первой лиги Латвии по футболу. Проходил с 6 апреля по 10 ноября 2013 года.

Команды-участницы

Изменения 
По итогам сезона 2012 года Первую лигу покинули следующие клубы:
 ДЮСШ Илуксте (Илуксте) — 2-е место, 57 очков. Квалифицировался в Высшую лигу.
 «Спартак-2» (Юрмала) — 9-е место, 26 очков. Добровольный отказ от участия в Первой лиге.

Первую лигу пополнили следующие клубы:
 «Гулбене» (Гулбене) — 10-е место, 24 очка в Высшей лиге. Выбыл в Первую лигу.
 «Екабпилс» (Екабпилс) — 2-е место во Второй лиге. Квалифицировался в Первую лигу.
 «Даугава-2» (Рига) — заявлен, как дубль клуба Высшей лиги.
 «Юрмала-2» (Юрмала) — заявлен, как дубль клуба Высшей лиги.

По результатам переходных матчей клуб «Даугава» (Даугавпилс) не сумел квалифицироваться в Высшую лигу. А также Латвийская футбольная федерация сохранила место клубу «Тукумс 2000» (Тукумс) и позволила ему не покидать Первую лигу.

География соревнования

Стадионы

Турнирная таблица 

Команды, помеченные курсивом, принимают участие в Первой лиге вне конкуренции, так как являются дублёрами клубов Высшей лиги.
 «Рижская футбольная школа» опережает «ДЮСШ Резекне» по результатам личных встреч (0:1 и 5:0).
 «МЕТТА-2» опережает «Варавиксне» по результатам личных встреч (2:0 и 2:2).

Лидеры чемпионата

Результаты матчей 

Пояснения к таблице

Лучшие бомбардиры 

* в скобках — голы, забитые с пенальти.

Рекорды сезона 
 Самая крупная победа хозяев (+10):
 03/11/2013 «Валмиера» — «Юрмала-2» 10:0
 Самая крупная победа гостей (+13):
 05/10/2013 «Юрмала-2» — «Металлург-2» 1:14
 Наибольшее число голов в одном матче (15):
 05/10/2013 «Юрмала-2» — «Металлург-2» 1:14

Арбитры чемпионата 

* 31 июля 2013 года Судейская комиссия ЛФФ сменила город представления Эдгара Мальцева с Риги на Валку.

 Лучшим главным судьёй был признан Гирт Сарма (Рига).
 Лучшими ассистентом был признан Эрвинс Велькерис (Виляка).

См. также 
 Высшая лига Латвии по футболу 2013
 Вторая лига Латвии по футболу 2013
 Кубок Латвии по футболу 2013/2014

Примечания

Ссылки 
 Результаты сезона на сайте Латвийской футбольной федерации 
 

 
2013
Футбол в Латвии в 2013 году